Indio, USA è un cortometraggio di Travis Peterson diretto nel 2004.

Trama
Indio, è una sacra reliquia di cui parla una vecchia leggenda americana  , che si dice si trovi nel deserto della California, vicino ad una piccola cittadina e che abbia il potere di rivelare ciò che accadrà nel futuro, ma quello che vede Mary-Anne (Veronica Brown) non era come se lo immaginava. Così scappa dalla città e rimane sola.

Collegamenti esterni 
 

Film drammatici